Perseguido puede hacer referencia a las siguientes películas 

 Perseguido,  película estadounidense de 1987 dirigida por Paul Michael Glaser.
 Perseguido, película estadounidense de 1947 dirigida por Raoul Walsh.